
Termin -{C5}- ima više značenja.

 Komponenta komplementa 5, protein sistema komplementa 
 -{C5}- konvertaza, enzim koji razlaže -{C5}- u -{C5a}- i -{C5b}-